Кавалерское сельское поселение — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Кавалерское сельское поселение — в Усть-Большерецком районе Камчатского края.
 Кавалерское сельское поселение — в Егорлыкском районе Ростовской области.